Příjmení Pittner nese více různých osobností:

 Antonín Pittner (1814–1897) – český kupec, národní obrozenec, starosta a kronikář města Polné
 Ladislav Pittner (1934–2008) – slovenský katolický disident, politický vězeň a křesťanský politik
 Marek Pittner (* 1997) – slovenský fotbalový záložník či obránce
 Vlasta Pittnerová (1858–1926) – česká spisovatelka